Detta är en lista över småorter i Sverige.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ä

Ö

Se även 
 Lista över småorter i Sverige 2005
 Lista över småorter i Sverige 2010
 Lista över småorter i Sverige efter län
 Lista över Sveriges tätorter

Källor 
 Statistik för småorter 2000, Statistiska centralbyrån

Småorter
Småorter 2000
2000